Deux peintres des Alpes-de-Haute-Provence, anciennes Basses-Alpes, se sont appelés Jean Caire :
 Jean Caire (1855-1935), de la vallée de l'Ubaye
 Jean Adrien Caire (1924-1999), d’Allos